Disneyland Paris – parco anche detto Euro Disney (abbreviazione di una precedente denominazione)
Euro Disney – azienda che gestisce il parco